St. Mary’s Church and Rectory ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Mary’s Church and Rectory (Iowa), ID-Nr. 80001454
 St. Mary’s Church and Rectory (New York), ID-Nr. 88002196
 St. Mary’s Church and Rectory (Ohio), ID-Nr. 80002994